Vermeș se poate referi la una din următoarele localități din România:

Vermeș, Bistrița-Năsăud 
Vermeș, Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume
Vermes, Jura, comună din cantonul Jura, Elveția